Hastings Direct International Championships 2006 – tenisowy turniej WTA z cyklu Hastings Direct International Championships rozgrywany w dniach 19–26 czerwca 2006 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006
2006 w tenisie ziemnym
2006 w Anglii